Константи́н Никола́евич Асе́ев (20 октября 1960, Новокузнецк — 22 августа 2004, Санкт-Петербург) — советский и российский шахматист; гроссмейстер (1992).

Биография 
Шахматами начал заниматься с 10 лет, в шахматную секцию его привёл брат. Первым тренером был В. П. Штукатуркин.

Участник 1-й (1984, 1986 и 1988) и высшей (1984 — 14-16-е и 1989 — 8-9-е места) лиг чемпионатов СССР. Полуфиналист чемпионата СССР (Николаев, 1983) — 1-4-е место. Турнир сильнейших шахматистов Ленинграда (1985) — 1-е место. Всесоюзный турнир молодых мастеров (1985) — 2-4-е место. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Дрезден (1987) — 2-4-е; Потсдам (побочный турнир, 1988) — 1-е; Берлин (1988) — 1-3-е; Кечкемет и Ленинград (1989) — 1-2-е места.

Будучи в 1978—1982 студентом шахматного отделения ГЦОЛИФК, тренировался под руководством Бориса Злотника.

Дважды завоёвывал бронзовые медали командного чемпионата России — 1995 («Университет», Санкт-Петербург) и 2002 («Лентрансгаз», Санкт-Петербург). В 1995 году также выиграл индивидуальную бронзовую медаль данного соревнования (выступал на 1-й запасной доске).

Скончался на 44-м году жизни от лейкоза 22 августа 2004. С того же года в Санкт-Петербурге проводятся турниры его памяти.

Похоронен на Серафимовском кладбище.

Семья 
 Отец — Николай Петрович Асеев работал шахтёром
 Мать — Галина Зиновьевна
 старший брат — Андрей
 Жена (с 1980) — Марина Афиногенова
 Дочь — Мария (род. 1983)

Спортивные достижения

Примечания

Литература 
 
 Иванов С. В., Ионов С. Д., Лукин А. М. Дойти до самой сути… Гроссмейстер Константин Асеев. Санкт-Петербург : Коста, 2008. 201 с. ISBN 978-5-91258-076-5.

Ссылки 
 Биография Константина Асеева на сайте ФШР
 Выступления Константина Асеева на чемпионатах СССР
 Выступления Константина Асеева в чемпионатах СССР между командами союзных республик
 Выступления Константина Асеева в клубных кубках СССР
 Выступления Константина Асеева в командных чемпионатах России
 Краткая биография Константина Асеева на сайте Шахматного клуба им. Б.Спасского

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры России
Умершие от лейкоза
Похороненные на Серафимовском кладбище
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма